Сарыоба () — станция в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Сарыобинского сельского округа. Код КАТО — 113453500.

География 
Станция расположена в северо-восточной части района, на расстоянии примерно 47 километров (по прямой) к северу от административного центра района — посёлка Аршалы, в 8 километрах к северу от административного центра сельского округа — села Сарыоба.

Абсолютная высота — 411 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Булаксай — на севере, аул Акжар — на востоке, село Сарыоба — на юге.

Через станцию проходит Южно-Сибирская железнодорожная магистраль.

Население 
В 1989 году население станции составляло 598 человек (из них русские — 51%, казахи — 27%).

В 1999 году население станции составляло 686 человек (328 мужчин и 358 женщин). По данным переписи 2009 года, в населённом пункте проживало 685 человек (331 мужчина и 354 женщины).

Улицы 

 переулок Богембая
 переулок Коктем
 ул. Бейбитшилик
 ул. Достык
 ул. Темиржолшылар

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1953 году
Населённые пункты Аршалынского района